Air Djibouti steht für folgende Fluggesellschaften:

 Air Djibouti, 1949 bis 1950 Tochterunternehmen der US-amerikanischen Transocean Air Lines, siehe Transocean Air Lines #Weltweite Einsätze
 Air Djibouti (1963), Betrieb 1991 eingestellt
 Air Djibouti (1997), Betrieb 2002 eingestellt
 Air Djibouti (2015)